Lugares
 Salão, freguesia portuguesa do concelho da Horta.
 Salão de beleza, estabelecimento comercial.

Eventos
 Salon de Paris (Salão de Paris), exposição oficial da Academia de Belas Artes da França (1725–1881).
 Salão do Automóvel de São Paulo, evento de carros ocorrido a cada dois anos.